Татьяна Константинова: Константинова, Татьяна Анатольевна (род. 1982) — российская футболистка.
 Константинова, Татьяна Владимировна (род. 1984) — российская гандболистка.
 Константинова, Татьяна Николаевна (род. 1970) — российская метательница молота.